Балаж () — угорське ім'я та прізвище.

Ім'я 

 Балаж Бачкаї (1988) — угорський професійний боксер.
 Балаж Герчак (1986) — угорський плавець.
 Балаж Джуджак (1986) — угорський футболіст, півзахисник.
 Балаж Кішш:
 Балаж Кішш (1972) — угорський метальник молота.
 Балаж Кішш (1983) — угорський борець греко-римського стилю.
 Балаж Ладаньї (1976) — угорський хокеїст, нападник.
 Балаж Макань (1987) — угорський плавець.
 Балаж Медьєрі (1990) — угорський футболіст, воротар.
 Балаж Фаркаш (1988) — угорський хокеїст, нападник.
 Балаж Холло (1999) — угорський плавець.

Прізвище 

Прізвище Балаж (, , ) окрім угорців побутує також серед словаків, ромів і закарпатських українців.
 Балаж Владіслав (1984) — словацький хокеїст, нападник.
 Балаж Жофія (1990) — канадська плавчиня.
 Балаж Золтан Миколайович (1995—2017) — український військовик.
 Балаж Петер:
 Балаж Петер (1941) — угорський державний і політичний діяч, дипломат.
 Балаж Петер (1974) — словацький боксер.
 Балаж Петер (1979) — словацький есперантист і видавець.
 Балаж Самуель (1998) — словацький веслувальник на каное.
 Балаж Яніка (1925 — 1988) — сербський тамбураш.

Угорські прізвища
Українські прізвища
Словацькі прізвища